Un avitailleur, bateau servant au ravitaillement d'autres bateaux.
 Un avitailleur, en astronautique, véhicule-citerne remplissant les réservoirs.
 En aviation : voir avion-ravitailleur ; personnel d'aéroport chargé de l'approvisionnement des aéronefs en carburant.
 En termes de marine, un avitailleur est un employé portuaire chargé de l'avitaillement des navires.